Максим Олегович Едапин (3 апреля 2000, Барнаул) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник барнаульских СДЮШОР «Полимер» (до мая 2012) и «Алтай» (июнь — сентябрь 2012). С октября 2012 — в ДЮСШ ЦСКА. Осенью 2017 года дебютировал в Юношеской лиге УЕФА матчами против сверстников из «Базеля», осенью 2018 сыграл против чешской «Виктории» и мадридского «Реала».

Зимой 2019 года был отдан в аренду красноярскому «Енисею». Дебютировал в премьер-лиге 26 мая в матче 30-го тура против «Зенита» (1:4), выйдя на 76-й минуте вместо Давида Юрченко. С февраля 2020 года — в составе ФК «Тюмень». Летом 2021 года перешел в выступающий в ФНЛ ивановский «Текстильщик». Дебютировал за красно-черных 4 августа в матче 1/64 финала Кубка России против липецкого «Металлурга» (0:1). С лета 2022 — в ФК «Тюмень».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново